Luis Herrera se puede referir a:
 Lucho Herrera (Luis Alberto Herrera Herrera) (1961-), ciclista colombiano; 
 Luis Herrera de la Fuente (1916-2014), músico mexicano;
 José Luis Herrera Arciniega (1962-), escritor mexicano;
 Luis Alberto de Herrera (1873-1959), político uruguayo;
 Luis Antonio Herrera Campins (1925-2007), político y presidente de Venezuela;
 Luis Alfredo Herrera Cometta (1946-), físico venezolano;
 Luis Fernando Herrera (1962-), jugador y técnico de fútbol colombiano.
 Luis Herrera Mesa (1949-), biólogo español.